

Santos mártires cristãos 
 Papa Vítor I — 14.º papa (m. 144)
 Vítor e Corona (m. ca. 160 ou 170)
 Vitorino de Pettau (m. ca. 270)
 Victor de Braga (m. 300)
 Vítor da Mauritânia — geralmente chamado San Vittore nas comunas italianas (m. ca. 303)
 Vítor de Marselha (m. 303 ou 304)
 Vicente, Orôncio e Vítor (m. ca. 305)
 Vítor de Xanten — geralmente chamado Viktor nas cidades alemãs (m. )

Topônimos 
 São Victor (Braga) — freguesia portuguesa no concelho de Braga
 São Vítor (Governador Valadares) — distrito brasileiro

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos